Tjärnan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjärnan (Torsåkers socken, Gästrikland, 670016-153398), sjö i Hofors kommun och Gästrikland 
Tjärnan (Torsåkers socken, Gästrikland, 670797-152657), sjö i Hofors kommun och Gästrikland 
Tjärnan (Torsåkers socken, Gästrikland, 671272-153980), sjö i Hofors kommun och Gästrikland